Ерлыкин — фамилия; имеет женскую форму Ерлыкина.
 Ерлыкин, Евгений Ефимович (1909—1969) — генерал-майор Советской Армии, участник Гражданской войны в Испании, советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Ерлыкин, Иван Иванович (1922—1990) — конструктор судов на подводных крыльях.